Горбатки — название трёх семейств насекомых из разных отрядов:
 Горбатки (двукрылые) 
 Горбатки (жесткокрылые) 
 Горбатки (полужесткокрылые)